Malarich (auch Malaric, latinisiert Malaricus) war der Name folgender Personen:

 Malarich (Offizier) (4. Jahrhundert n. Chr.), römischer Offizier fränkischer Abstammung
 Malarich (König) (auch Amalarich), letzter König der Sueben in Galizien im Jahr 585 n. Chr.